Masters 2011 (Ladbrokes Mobile Masters) var en inbjudningsturnering i snooker som spelades i Wembley Arena i London, England, mellan den 9 och 16 januari 2011. I turneringen deltog de 16 högst rankade spelarna. Till skillnad från tidigare säsonger så delades det inte ut något wild card.

Ding Junhui vann finalen mot Marco Fu med 10–4, den första helasiatiska finalen någonsin på snookerns proffstour. Turneringen var full av skrällar, sju av de åtta högst seedade spelarna slogs ut redan i första omgången, däribland Ronnie O'Sullivan, titelförsvararen Mark Selby och världsettan John Higgins. Den ende toppseedade spelaren som gick vidare var Neil Robertson, men han slogs ut i omgången därpå. Som jämförelse kan nämnas att de åtta spelare som slogs ut i första omgången hade vunnit sammanlagt 107 rankingturneringar och 16 Mastersturneringar, medan de åtta spelare som gick vidare från första omgången vunnit 21 rankingturneringar och inga Masters!

Regerande mästaren Mark Selby var rankad etta och regerande världsmästaren Neil Robertson var rankad tvåa. Övriga rankades utefter deras placering på rådande världsranking.

Huvudturnering

Final

Källor
 snooker.org

2011 i Storbritannien
2011
Snookersäsongen 2010/2011
Sportevenemang i London